Bond kan som auktorsförkortning betyda:

 James Bond (ornitolog)
 Jason E. Bond
 Kenneth G.M. Bond

Robotskapade auktorsförkortningar